Проект Эдем () — это игра для IBM PC-совместимых компьютеров под управлением Windows, а также для PlayStation 2, выпущенная в 2001 году. Игра имеет довольно богатый сюжет. Является гибридом шутера от первого лица и от третьего лица с акцентом на командную работу для решения головоломок в течение игрового процесса.

Управление в игре переключается между четырьмя персонажами — агентами UPA (Urban Protection Agency — агентство защиты города), каждый со своими особыми способностями. Игровой сюжет разворачивается ниже черты города (основной город в игре надстроен над городом, который в свою очередь надстроен над нижним городом). Основные события игры проходят на заброшенных строениях и «окрестностях» ниже пределов города.

Среди особенностей игрового движка Project Eden то, что герои не умирают, вместо этого они появляются на последнем контрольно-пропускном пункте, где их здоровье полностью восстанавливается. С акцентом на решение головоломок в течение боя, игра может рассматриваться как киберпанк дополнение к The Lost Vikings, так как Project Eden имеет больше общего с этой игры, разработанной компанией Blizzard Entertainment, чем традиционные шутеры от первого или от третьего лица. Игрок может управлять любым из четырёх персонажей переключившись на выбранного персонажа в любой момент, при этом остальные персонажи действуют самостоятельно или могут быть взяты под контроль любого из членов команды.

Ссылки 
  Project Eden (переводы)
  Project Eden описание (англ.)

Компьютерные игры в жанре киберпанк
Компьютерные игры, разработанные Core Design